GK peut faire référence à :
 Go One Airways, selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes ;
 Gamekult, site de jeux vidéo ;
 gigakelvin, un milliard de kelvins.